Hans Groenendijk (voetballer), Nederlandse oud-profvoetballer
Hans Groenendijk (regisseur), Nederlands regisseur en sportjournalist